Эффект гремлина — ситуация, когда теоретически исправная техника загадочным образом выходит из строя. В этом случае причину неисправности объясняют проделками мифического существа гремлина. Фраза произошла в результате упоминания гремлинов в связи с поломками самолётов британской авиации в 1940-х годах.

В настоящее время эффект гремлина используется не только в технике, но и в программировании и даже изредка в описании коллективной психологии.

В массовой культуре 
 В эпизоде «Кошмар на 20 000 футах» сериала «Сумеречная зона» (1963 год, режиссёр Ричарда Доннер), основанном на одноимённом рассказе Ричарда Мэтисона, пассажир (Уильям Шатнер) видит, как самолёт, на котором он летит, разрушает гремлин. Но когда человек пытается обратить на это внимание окружающих, гремлин исчезает. Мужчина сходит с ума, и его выносят из самолёта на носилках для отправки в психиатрическую клинику. Эпизод породил многочисленные пародии («Симпсоны», «Футурама», «Джонни Браво», «Эйс Вентура: Когда зовёт природа», «Приключения мультяшек» и многие другие)
 Гремлины, показанные в фильмах «Гремлины» (1984) и «Гремлины 2: Новенькая партия» (1990) — яркая иллюстрация данного эффекта.
 В эпизоде «Time Gremlin» (2 сезон 11 серия) телесериала «Seven Days» проявляется эффект и появляется сам гремлин.
 Известны несколько серий мультфильмов американской студии Warner Brothers «Кремлины», созданных во время Второй мировой войны («Русская рапсодия» и др.). Героями мультипликации являются «русские гремлины» — «кремлины», портящие фашистские самолеты.
 Своё отражение данный феномен нашел и в фантастической вселенной «Дозоров», придуманной Сергеем Лукьяненко. В ней несложное заклинание «гремлин» выводит из строя технику.
 В фильме Воздушный Бой Розанны Лян главная завязка сюжетна происходит на борту B-17 Flying Fortress где главные герои сталкиваются с настоящим гремлином. Сам эффект гремлина описывается в начале.

Примечания 

Научный юмор
Гремлины